Pituranthos aphylla är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Pituranthos aphylla ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aphylla